Wilhelmsthal peut faire référence à :
 Wilhelmsthal, commune allemande de l'arrondissement de Kronach, en Bavière ;
 Wilhelmsthal, nom allemand du village polonais de Kępa Kalnicka ;
 Wilhelmsthal, nom allemand du village polonais de Łęgowskie ;
 le  à Calden, en Hesse ;
 le château de Wilhelmsthal à Eckardtshausen, commune de Marksuhl, en Thuringe.